Мюнхенбухзе () — город в Швейцарии, в округе Берн-Миттельланд кантона Берн.

Официальный код — 0546.

История 
До 2009 года входил в состав округа Фраубруннен, с 2010 года вошёл в новый округ Берн-Миттельланд.

Население на 31 декабря 2021 года составляло 10 241 человек.

1 января 2023 года в состав Мюнхенбухзе вошла бывшая коммуна Димерсвиль (население на 31.12.2021 — 204 человека).

Города-побратимы 
  Милевско, Чехия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Берн
Коммуны кантона Берн